Augustinsson ist der Familienname folgender Personen:

Jonathan Augustinsson (* 1996), schwedischer Fußballspieler
Ludwig Augustinsson (* 1994), schwedischer Fußballspieler